Hr.Ms. Tjerk Hiddes (1939)
Hr.Ms. Tjerk Hiddes (1967)
Hr.Ms. Tjerk Hiddes (1993)